Dit is een lijst van planetoïden 28401-28500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28401) - || 1999 RT165|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (28402) - || 1999 RV211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (28403) - || 1999 TY || 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (28404) - || 1999 TQ5|| 1 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (28405) - || 1999 TG13|| 10 oktober 1999 || T. Urata
|-
| (28406) - || 1999 TB100|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (28407) - || 1999 TH135|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (28408) van Baalen || 1999 TS222|| 2 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (28409) - || 1999 TQ226|| 3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (28410) - || 1999 TE246|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (28411) - || 1999 TQ284|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (28412) - || 1999 UY13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (28413) - || 1999 UT26|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (28414) - || 1999 UH46|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (28415) - || 1999 VE27|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (28416) - || 1999 VW31|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (28417) - || 1999 VA50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (28418) - || 1999 VQ54|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (28419) - || 1999 VA67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (28420) - || 1999 VC78|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (28421) - || 1999 VH87|| 6 november 1999 || CSS
|-
| (28422) - || 1999 VA154|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (28423) - || 1999 WN3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28424) - || 1999 XA || 1 december 1999 || LINEAR
|-
| (28425) - || 1999 XL24|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (28426) - || 1999 XV28|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (28427) - || 1999 XP42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (28428) - || 1999 XQ43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (28429) - || 1999 XF75|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (28430) - || 1999 XP124|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (28431) - || 1999 XO136|| 13 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (28432) - || 1999 XY168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (28433) - || 1999 XP175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (28434) - || 1999 XL176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (28435) - || 1999 XW209|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (28436) Davesawyer || 1999 XJ230|| 7 december 1999 || LONEOS
|-
| (28437) - || 1999 YJ16|| 31 december 1999 || Spacewatch
|-
| (28438) - || 2000 AG30|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28439) - || 2000 AM30|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28440) - || 2000 AN40|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28441) - || 2000 AE43|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28442) - || 2000 AN61|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28443) - || 2000 AP86|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28444) - || 2000 AP91|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28445) - || 2000 AQ95|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28446) - || 2000 AQ96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28447) - || 2000 AW96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28448) - || 2000 AN97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28449) - || 2000 AK117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28450) - || 2000 AB119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28451) - || 2000 AD129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28452) - || 2000 AD130|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28453) - || 2000 AE131|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28454) - || 2000 AF137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28455) - || 2000 AV137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28456) - || 2000 AY137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28457) - || 2000 AX143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28458) - || 2000 AL144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28459) - || 2000 AW144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28460) - || 2000 AY163|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28461) - || 2000 AL164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28462) - || 2000 AO164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28463) - || 2000 AG168|| 7 januari 2000 || Farpoint
|-
| (28464) - || 2000 AZ185|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28465) - || 2000 AQ237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28466) - || 2000 AV243|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28467) - || 2000 AA244|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28468) - || 2000 AG246|| 12 januari 2000 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28469) - || 2000 BU8 || 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28470) - || 2000 BJ12|| 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (28471) - || 2000 BZ13|| 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (28472) - || 2000 BE14|| 28 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (28473) - || 2000 BF15|| 31 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (28474) - || 2000 BB30|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (28475) - || 2000 CU || 1 februari 2000 || CSS
|-
| (28476) - || 2000 CK2 || 2 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (28477) - || 2000 CB4 || 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28478) - || 2000 CR24|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28479) - || 2000 CF26|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28480) - || 2000 CL26|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28481) - || 2000 CO26|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28482) - || 2000 CK29|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28483) - || 2000 CJ39|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28484) - || 2000 CO43|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28485) - || 2000 CK49|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28486) - || 2000 CZ51|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28487) - || 2000 CB58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28488) - || 2000 CF58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28489) - || 2000 CN58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28490) - || 2000 CQ58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28491) - || 2000 CC59|| 5 februari 2000 || Farpoint
|-
| (28492) Marik || 2000 CM9|| 1 februari 2000 || JAS, K. Sárneczky, K. Sziládi
|-
| (28493) - || 2000 CC63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28494) - || 2000 CW63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28495) - || 2000 CA64|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28496) - || 2000 CR68|| 1 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (28497) - || 2000 CJ69|| 1 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (28498) - || 2000 CL70|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28499) - || 2000 CG75|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28500) - || 2000 CW76|| 10 februari 2000 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten